Insertion (von lat. inserere „einfügen“) steht für:
 Aufgeben eines Inserats
 Ansatz einer Sehne an einem Knochen, siehe Ursprung und Ansatz
 Einbau von zusätzlichen Nukleotiden in die DNA bei der Genmutation, siehe Insertion (Genetik) 
 Einbau eines Atoms oder Atomgruppe in eine bestehende chemische Bindung, siehe Insertionsreaktion